Kagura puede referirse a:

 Kagura, personaje de InuYasha.
 Kagura Sōma, personaje de Fruits Basket.
 Kagura, personaje de Azumanga Daioh.
 Kagura, una danza sagrada Shinto.
 Kagura, personaje del videojuego Naruto: Clash of Ninja Revolution 2.
 Kagura, personaje del manga y anime Gintama.
 Chizuru Kagura, personaje de la serie de videojuegos The King of Fighters.